Issová ist der Familienname folgender Personen:

 Klára Issová (* 1979), tschechische Schauspielerin
 Martha Issová (* 1981), tschechische Schauspielerin